Miejscowości w USA:
 South Fork – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Rio Grande
 South Fork – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Howell
 South Fork – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 South Fork – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 South Fork – obszar niemunicypalny w Mendocino County, w Kalifornii

Gminy w USA:
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kanabec
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Audrain
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howell
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Forsyth
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Tyrrell
 South Fork (ang. South Fork Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
 South Fork (ang. South Fork Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk